Der Kanton Aubergenville ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Mantes-la-Jolie und Rambouillet, im Département Yvelines und in der Region Île-de-France; sein Hauptort ist Aubergenville. Vertreter im Generalrat des Departements war von 2004 bis 2015 Serge Thibaut (UMP). Ihm folgten Laurent Richard und Pauline Winocour Lefèvre (DVD) nach.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 40 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neugliederung der Kantone 2015 umfasste der Kanton Aubergenville elf Gemeinden: Aubergenville (Hauptort), Aulnay-sur-Mauldre, Bazemont, Bouafle, Ecquevilly, Flins-sur-Seine, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Maule, Montainville und Nézel.

Aubergenville